Перфоратор ( — пробивать) — общее название различных устройств для пробивки отверстий (перфорации):
 Перфоратор (вычислительная техника) — устройство, регистрирующее информацию путём пробивки отверстий (перфорации) в перфокартах или перфоленте.
 Для ручного ввода информации (обычно оснащались клавиатурой).
 Управляемые ЭВМ устройства вывода.
 Перфоратор (переплётный) — в переплётном деле и офисах, устройство для пробивки ряда отверстий на краю пачки бумажных листов, для их переплёта.
 Перфоратор (строительный) — инструмент (обычно для работ по бетону), сочетающий принципы действия отбойного молотка и дрели.
 Перфоратор (хирургический) — инструмент для проделывания отверстий в кожных покровах, слизистых оболочках и т. п.

См. также 
 Дырокол — механическое устройство для пробивания отверстий.

Примечания

Литература